Annulatascus — рід грибів родини Annulatascaceae. Назва вперше опублікована 1992 року.

Класифікація 
До роду Annulatascus відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1992. Tropical Australian freshwater fungi 2. Annulatascus velatispora gen. et sp. nov., A. bipolaris sp. nov. and Nais aquatica sp. nov. (Ascomycetes). Australian Systematic Botany. 5:117-124 - P.118

Роди грибів
Сордаріоміцети